Puchang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Puchang (köping i Kina, Guizhou), 
 Puchang (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar